Каланка ( от  — «небольшая бухта», «бухточка») — бухточка или узкий залив, сухая долина, образованные совместным действием коррозии и нормальной эрозии в известняках и частично затопленные водой при  поднятии уровня моря. Напоминают фьорды в Норвегии. Каланки находятся в западной части Средиземноморья, на юго-востоке Франции, в окрестностях Марселя, Тулона и на Корсике (каланки Пьяны).

 находятся в дикой гористой прибрежной области в курортной зоне, юго-восточнее Марселя. Марсельские каланки представляют собой сосредоточение живописных пейзажей и являются излюбленным местом активного отдыха марсельцев. Марсельские каланки тянутся до Марселя от Кассиса. В ближайшей к Марселю каланке находится Марсельский университет. С 2012 года часть массива  (Пюже) между Марселем и Кассисом стала . В каланке  находится пещера Коске, известная своей наскальной живописью.

Примечания 

Средиземное море
Карстовые формы рельефа
Рельеф Франции